Грице́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Гриценко, Артур Владимирович (1979—2022) — украинский футболист.
 Гриценко, Валентина Васильевна (род. 1955) — доктор психологических наук, профессор.
 Гриценко, Василий Трофимович (1923—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Гриценко, Виктор Львович (1851—1893) — русский дипломат и французский поэт.
 
 Гриценко, Даниил Вадимович (род. 1999) — украинский хоккеист.
 
 Гриценко, Елена Владимировна (род. 1960) — советский и российский юрист и педагог.
 Гриценко, Ефим Дмитриевич (1908—1945) — Герой Советского Союза, гвардии подполковник.
 Гриценко, Иван Сергеевич (род. 1957) — советский и украинский историк и юрист.
 Гриценко, Игнат (Иван) Кузьмич (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 Гриценко, Ксения Селиверстовна (1919—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Гриценко, Лев Анатольевич (род. 1989) — российский гребец, чемпион Универсиады-2013.
 Гриценко, Лилия Олимпиевна (1917—1989) — советская актриса театра и кино.
 Гриценко, Михаил Илларионович (1906—1980) — Герой Советского Союза.
 
 Гриценко, Олег Фёдорович (1936—2013) — советский поэт, учёный-ихтиолог, доктор биологических наук.
 Гриценко, Ольга Николаевна (1935—2020) — советский и украинский педагог, общественный деятель.
 Гриценко, Павел Ефимович (род. 1950) — советский и украинский языковед, директор Института украинского языка НАН Украины.
 Гриценко, Пётр Трофимович (1908—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Гриценко, Тамара Александровна (род. 1938) — советская бандуристка, певица, народная артистка УССР.
 Гриценко, Тимур Владимирович (род. 1996) — украинский хоккеист.
 
 
 Гриценко, Яна Викторовна (род. 1994) — российская волейболистка сидя.

См. также 
 Грисенко